Kushiro (provincie), een voormalige provincie van Japan, gelegen in de huidige prefectuur Hokkaido
 Kushiro (stad), een stad in de subprefectuur Kushiro in Japan
 Kushiro (subprefectuur), een subprefectuur van de prefectuur Hokkaido in Japan